Місячний сарос 163 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що заходить. Вона почнеться 27 серпня 2371 року, коли Місяць ледь торкнеться південного краю земної півтіні, і завершиться 20 вересня 3615, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія міститиме 70 затемнення (35 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1244 роки.

Серія міститиме 13 повних затемнень від 9 липня 2894 до 18 листопада 3110, 8 часткових перед повними від 13 квітня 2750 до 27 червня 2876 і 20 часткових після повних від 29 листопада 3128 до 25 червня 3471.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 22 серпня 2966 і триватиме 105,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 163 

Місячні сароси